Кезалкоатл има више значења:

 Кезалкоатл (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кезалкоатл, Куатро Побладос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кезалкоатл (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику